Op deze pagina volgt de discografie en videografie van de Nederlandse band De Dijk.

Albums 

|-
|align="left"|De Dijk||1982||25-12-1982||48||1||
|-
|align="left"|Nooit meer Tarzan||1983||-||||||
|-
|align="left"|Elke dag een nieuwe hoed||1985||-||||||
|-
|align="left"|De beste van De Dijk||1985||-|||||| Verzamelalbum /Opnieuw uitgebracht in 1989
|-
|align="left"|Wakker in een vreemde wereld||1987||05-09-1987||26||10||
|-
|align="left"|Niemand in de stad||1989||15-04-1989||16||31||
|-
|align="left"|Live||1990||14-04-1990||10||20|| Livealbum
|-
|align="left"|Nooit genoeg||1991||06-04-1991||19||17||
|-
|align="left"|Zeven levens||1992||10-10-1992||24||8||
|-
|align="left"|De blauwe schuit||1994||08-10-1994||3||39|| Platina
|-
|align="left"|De stand van de maan||1997||05-04-1997||2||22||
|-
|align="left"|Het beste van De Dijk||1998||10-10-1998||1(1wk)||110|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|Voor de tover||1998||10-10-1998||8||19|| Livealbum
|-
|align="left"|Zevende hemel||2000||23-09-2000||3||18||
|-
|align="left"|Muzikanten dansen niet||2002||31-08-2002||1(1wk)||19||
|-
|align="left"|Door||2003||08-11-2003||9||16|| deels live
|-
|align="left"|Later is nu||2005||17-09-2005||4||20||
|-
|align="left"|Zullen we dansen 1981-2006||2006||11-02-2006||2||32|| Verzamelalbum
|-
|align="left"|We beginnen pas||2006||30-09-2006||7||11|| Livealbum
|-
|align="left"|Brussel||2008||06-09-2008||2||39|| Goud
|-
|align="left"|Niemand in de stad (Deluxe edition)||2009||11-04-2009||61||4||
|-
|align="left"|Hold on tight||01-10-2010||09-10-2010||2||55|| met Solomon Burke / Goud
|-
|align="left"|100 x De Dijk||2010||04-12-2010||27||16|| 6 Dubbel Verzamelalbum
|-
|align="left"|Scherp de zeis||23-09-2011||01-10-2011||1(1wk)||46|| Goud
|-
|align="left"|Dijkers & strijkers||2014||08-03-2014||1(1wk)||12|| Livealbum met Amsterdam Sinfonietta
|-
|align="left"|Allemansplein||03-10-2014||11-10-2014||1(1wk)||21||
|-
|align="left"|Groef||24-03-2017||01-04-2017||5||12||
|-
|align="left"|Nu of Nou||18-10-2019||26-10-2019||5||10||
|-
|align="left"|40 jaar - het beste van nu tot toen||2021||09-10-2021||3||1||
|}

Singles 

|-
|align="left"|Bloedend hart||1982||21-08-1982||tip10||-|| Nr. 43 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Slow motion||1983||10-09-1983||tip17||-||
|-
|align="left"|Binnen zonder kloppen||1985||30-03-1985||tip11||-|| Nr. 46 in de Nationale Hitparade
|-
|align="left"|Mag het licht uit||1987||25-07-1987||23||5|| Nr. 26 in de Nationale Hitparade Top 100
|-
|align="left"|Dansen op de vulkaan||1987||19-09-1987||tip4||-|| Nr. 55 in de Nationale Hitparade Top 100
|-
|align="left"|Ik kan het niet alleen||1989||15-04-1989||18||7|| Nr. 20 in de Nationale Hitparade Top 100 / 1000e Veronica Alarmschijf Radio 3
|-
|align="left"|Nergens goed voor||1989||08-07-1989||10||8|| Nr. 13 in de Nationale Hitparade Top 100
|-
|align="left"|Wat een vrouw||1989||16-09-1989||tip3||-|| Nr. 55 in de Nationale Hitparade Top 100
|-
|align="left"|Bloedend hart (Live)||1990||14-04-1990||19||5|| Nr. 24 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Je weet nooit wanneer||1991||13-04-1991||31||3|| Nr. 30 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Hou me vast||1991||08-06-1991||tip9||-|| Nr. 66 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|5 uur||1991||23-11-1991||tip4||-|| Nr. 43 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Zeven levens||1992||10-10-1992||39||2|| Nr. 47 in de Nationale Top 100
|-
|align="left"|Nieuwe laarzen (van een oude leest)||1993||31-07-1993||24||5|| Nr. 16 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|Als ze er niet is||1994||24-09-1994||5||12|| Nr. 6 in de Mega Top 50 / Alarmschijf
|-
|align="left"|Laaiend vuur||1995||21-01-1995||37||2|| Nr. 34 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|Heb je het hart||1995||29-04-1995||34||3|| Nr. 30 in de Mega Top 50
|-
|align="left"|Laat het vanavond gebeuren||1997||01-03-1997||23||4|| Nr. 35 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Stampvol café||1997||-|||||| Nr. 83 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Groot hart (Live)||1998||19-09-1998||tip12||-|| Nr. 57 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Als het golft||2000||24-06-2000||tip8||-|| Nr. 63 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Waar is iedereen?||2000||-|||||| Nr. 95 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|We beginnen pas||2001||-|||||| Nr. 81 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Ga in mijn schoenen staan||2002||06-07-2002||38||2|| Nr. 9 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Zoals nog nooit||2002||31-08-2002||tip5||-|| Nr. 31 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Muzikanten dansen niet||2002||09-11-2002||tip9||-|| Nr. 80 in de Mega Top 100
|-
|align="left"|Huil maar niet||2003||25-10-2003||tip7||-|| Nr. 24 in de Mega Top 50 / B2B Top 100
|-
|align="left"|Amsterdam||2004||03-01-2004||tip19||-|| Nr. 29 in de Mega Top 50 / B2B Top 100
|-
|align="left"|Recht in de ogen||2005||-|||||| Nr. 49 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Zullen we dansen / Kom blauwe regen||2005||17-12-2005||tip14||-|| Nr. 32 in de Single Top 100
|-
|align="left"|What a Woman||2010||25-09-2010||tip4||-|| met Solomon Burke & Jools Holland op piano /Nr. 42 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Hold on tight||2010||-|||||| met Solomon Burke /Nr. 63 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Ik jou en jij mij||2011||-|||||| Nr. 100 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Kan ik iets voor je doen?||2011||-|||||| Nr. 95 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Alles komt goed||2014||-|||||| met Thomas Acda
|-
|align="left"|Goed je weer te zien||2021||-||||||
|-
|align="left"|Merk je het niet||2021||-||||||
|}

NPO Radio 2 Top 2000 

|-
|align="left"|Als het golft||-||-||-||-||-||-||913||468||462||782||633||548||683||678||753||1052||983||1063||1271||1252||1195||1167||929||639
|-
|align="left"|Als ze er niet is||204||193||218||149||92||134||125||99||126||119||152||139||150||193||206||217||241||267||297||353||228||293||301||212
|-
|align="left"|Binnen zonder kloppen||330||388||381||315||325||504||456||333||495||397||452||430||529||568||658||769||868||839||800||828||741||812||701||533
|-
|align="left"|Bloedend hart||258||-||279||270||171||244||218||170||296||211||245||260||247||363||493||584||676||573||742||647||647||770||759||558
|-
|align="left"|Dansen op de vulkaan||-||478||-||449||257||541||380||263||350||343||339||332||333||360||401||405||403||370||460||471||387||426||273||158
|-
|align="left"|De blues verlaat je nooit||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||448||618||735||1107||1455||1925||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Groot hart||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1905||1153||855||496||451||475||559||468||499||443||322
|-
|align="left"|Hold on tight (met Solomon Burke)||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1988||1984||1842||1505
|-
|align="left"|Ik kan het niet alleen||591||466||733||483||374||479||432||322||413||389||392||323||266||431||530||528||630||565||635||625||545||527||507||407
|-
|align="left"|Kan ik iets voor je doen?||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||438||477||546||773||1344||770||1123||1094||1281||1055||986
|-
|align="left"|Laat het vanavond gebeuren||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1778||-||1585||1724||1627||1737||1735||-||-||-||-||-||-||1538
|-
|align="left"|Mag het licht uit||-||269||-||243||158||214||149||144||157||154||230||224||236||323||375||385||409||413||438||490||447||475||405||295
|-
|align="left"|Mijn van straat geredde roos||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||400||302||351||808||715||813||1038||1287||1453||1774||1637||1906||1919||1496
|-
|align="left"|Mooier dan nu||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||522||412||646||1140||1217||1460||1789||-||-||-||-||-||-||-
|-
|align="left"|Nergens goed voor||764||-||399||656||400||600||600||533||746||580||752||631||617||840||866||864||1078||1084||1150||1215||1061||1181||1048||878
|-
|align="left"|Niemand in de stad||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1732||1055||749||390||356||339||395||350||346||291||155
|-
|align="left"|Onderuit||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||1023||1055||893||604
|-
|align="left"|Recht in de ogen||-||-||-||-||-||-||331||859||1517||1183||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|}

Dvd's 

Dijk, De